

Compositor 
 Kenji Yamamoto (compositor nascido em 1964) — compositor, autor de músicas de jogos eletrônicos da Nintendo
 Kenji Yamamoto (compositor nascido em 1958) — compositor, autor de músicas do anime Dragon Ball

Desambiguações de antropônimos